Elfstedenronde () – kolarski wyścig jednodniowy, rozgrywany w Belgii w okolicy Brugii. 

Wyścig rozgrywany był regularnie w latach 1943–1989. W 2017, po blisko 30 latach przerwy, imprezę reaktywowano i włączono do kalendarza UCI Europe Tour z kategorią 1.1.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Wyścigi kolarskie jednodniowe
Kolarstwo w Belgii
Brugia